Сезон 1992/1993 стал для «Ромы» 60-м в Чемпионате Италии. На место главного тренера был приглашен югославский специалист Вуядин Бошков. Несмотря на это и приобретение Синиши Михайловича, команда провалила сезон, закончив первенство на 10-м месте. Это худший результат за последние 42 года. Тогда в сезоне 1950/51 римляне заняли 19-е место и вылетели во второй дивизион.

Еврокубковая кампания закончилась для «Ромы» на стадии 1/4 финала. Команда уступила дортмундской Боруссии.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Ушли из клуба

Лето

Зима

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Кубок УЕФА

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

1992/1993
Рома